Dirbaach kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Dirbaach (Bavigne), vattendrag, Diekirch, 
 Dirbaach (Buderscheid), vattendrag, Diekirch,